Brasserie Grain d'Orge (Homburg)
 Brasserie Grain d'Orge (Ronchin)